Denumirea de Osikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Osikovo, un sat în comuna Gărmen, regiunea Blagoevgrad;
 Osikovo, un sat în comuna Devin, regiunea Smolean;
 Osikovo, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.